Исландия может означать:
 Исландия — остров в северной части Атлантического океана.
 Исландия — государство, которому принадлежит остров Исландия.